Соль — у германо -скадинавській міфології бог сонця, ототожнений з грецьким Геліосом
 Соль (нота)
 Соль мажор — тональність
 Соль мінор — тональність
 Соль — французька середньовічна монета, яку також називали «су».
 Перуанський соль — грошова одиниця Перу з 1863 по 1985 рік.
 Перуанський новий соль () — грошова одиниця Перу з 1993 року.
 Аргентинський соль — срібні монети, які карбувалися в Аргентині у ХІХ ст.
 Соль де Америка — парагвайський футбольний клуб

Особи 
 Соль (прізвище)
 Соль Ін А — акторка
 Соль Бамба — івуарійський футболіст
 Соль Ґі Хьон — південнокорейський футболіст

Топоніми

Соль — муніципалітет у Словаччині

Соль — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара
 Соль — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду
 Соль — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна

Соль — громада в кантоні Берн

Див. також 
 Сіль (значення)
 Суль